Rodion Chtchedrine, compositeur russe, né en 1932 ;  
 Sylvestre Chtchedrine, peintre russe, 1791-1830 ;  
 Mikhaïl Saltykov-Chtchedrine, écrivain russe, 1826-1889.

Patronyme russe